Биг-Бенд ():

 Биг-Бенд — национальный парк США, расположенный на юго-западе штата Техас на границе с Мексикой.
 Биг-Бенд — тауншип в округе Чиппева (Миннесота, США).
 Биг-Бенд — город в Эсватини.

См. также 
Биг-бенд